Agatha von Hanau oder Agathe von Hanau ist der Name folgender Personen:

 Agathe zu Limpurg-Obersontheim (1561–1623), dritte Ehefrau des Grafen Philipp V. (Hanau-Lichtenberg)
 Agathe von Hanau-Lichtenberg (1587–nach 1605), Tochter des Philipp V. (Hanau-Lichtenberg)
 Agatha Marie von Hanau (1599–1636), Tochter des Grafen Johann Reinhard I.
 Agatha Christine von Hanau-Lichtenberg (1632–1681), Tochter des Grafen Philipp Wolfgang